Открытый чемпионат Майами по теннису 2019 в мужском парном разряде — ежегодный мужской парный турнир среди теннисистов профессионалов из серии ATP Мастерс 1000. Пройдёт с 18 по 31 марта 2019 года на кортах в Майами, Флорида, США. В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 2 пары спортсменов получили уайлд-кард.

Общая информация 
Победителями прошлого турнира в 2018 году стали Боб Брайан  и Майк Брайан  .

Чемпионы 2019

Посев 

 1 Рейтинг учтён на 18 Марта 2019 года.

Теннисисты, приглашённые по уайлд-кард 
  Тейлор Фриц /  Ник Кирьос
  Марсело Демолинер /  Миомир Кецманович
  Маккензи Макдональд /  Райли Опелка

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

Портал:Теннис

Открытый чемпионат Майами по теннису 2019